Freisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Freisinger (* 1932), österreichische Krankenschwester
 Leo Freisinger (1916–1985), US-amerikanischer Eisschnellläufer